Бюст Джалила Мамедгулузаде — автором памятника является В.Назиров. Бюст изготовлен из бронзы. Бюст воздвигнут в честь писателя, журналиста, драматурга, издателя сатирического журнала «Молла Насраддин», выпускника Горийской Учительской Семинарии, педагога, создателя музея краеведения в Нахичевани, великого сына азербайджанского народа Джалила Мамедгулу оглы Мамедгулузаде. Памятник поставлен в 2003 г. Бюст Джалила Мамедгулузаде поставлен на улице Джалила Мамедгулузаде на территории 6-го микрорайона города Сумгаит. Постамент памятника и окружающие его стены облицованы камнем аглай.

См. также 
 Дом-музей Джалила Мамедкулизаде
 Джалил Мамедгулузаде (фильм, 1966)

Примечания 

Бюсты Азербайджана
Сумгайыт
Бюсты из бронзы
Джалил Мамедкулизаде
Здания и сооружения, построенные в 2003 году
Скульптуры 2003 года
2003 год в Азербайджане
Появились в 2000-е годы в Азербайджане
Появились в 2003 году в Азербайджане